Plenty ist Ortsname von:
 Plenty (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Plenty (Tasmanien), Australien
 Plenty (Victoria), Australien
 Bay of Plenty, Neuseeland

Plenty ist auch:
 Plenty (Theaterstück), Theaterstück von David Hare aus dem Jahr 1978
 im Original gleichnamige Verfilmung des Theaterstückes aus dem Jahr 1985, deutscher Titel: Eine demanzipierte Frau
 Plenty (Zeitschrift)
 Plenty (Haushaltstuch) von SCA Hygiene Products Vertriebs GmbH

Siehe auch
 Plenty River
 Cape Plenty, Kap von Gibbs Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis